Movin' On, premier single du groupe féminin de J-pop dream, sorti le  ;
 Movin' On, titre original de L'aventure est au bout de la route, série télévisée américaine créée par Philip D'Antoni et Barry J. Weitz diffusée entre le  et le  sur le réseau NBC.